Уилл Дэниелс (; род. , Покипси, штат Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист, играет на позиции тяжёлого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Трепча».

Карьера 
Уилл Дэниелс закончил Род-Айлендский университет в 2008-м году и выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран. Уилл уехал в Грецию, где начал свою профессиональную карьеру в составе команды «Кавала». В следующем сезоне американец попробовал свои силы в Лиге развития НБА, где набирал в среднем 13.5 очков и делал 5 подборов. После этого Дэниелс провел два сезона во французском «Нантере».

В сезоне 2012/2013 Уилл выступал за рижский ВЭФ. Вместе с латвийской командой Дэниелс стал одним из открытий сезона в Единой Лиге ВТБ. ВЭФ вышел в четвертьфинал турнира, а форвард в том году набирал более 11 очков в среднем за матч.

В сезоне 2013/2014 Дэниелс дебютировал в Евролиге в составе «Нантера». За 10 матчей в главном европейском турнире он набирал в среднем 10.2 очка и делал 5 подборов.

В 2014 году подписал контракт с «Нижний Новгородом». Уилл появился в команде в начале сентября, приступив к подготовке к сезону позже своих партнеров. За отведенное ему время Дэниелс так и не смог набрать должную физическую форму и в ноябре 2014 года покинул команду.

В январе 2015 года подписал контракт с клубом из Пуэрто-Рико — «Метс де Гвайнабо», где набирал в среднем более 16 очков за игру.

В августе 2015 года перешёл во французский «Лимож».

Достижения 
  Чемпион Латвии: 2012/2013
  Чемпион Мексики: 2019/2020
  Чемпион Пуэрто-Рико: 2017
  Обладатель Кубка Франции: 2013/2014

Статистика

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Euroleague.net Profile 
 Eurobasket.com Profile 
 DraftExpress.com profile 
 2008 NBA Draft profile
 Rhode Island Rams Profile 

Баскетболисты США
Игроки БК «Кавала»
Игроки БК «Перистери»
Игроки «Бейкерсфилд Джэм»
Игроки БК «Нантер 92»
Игроки БК ВЭФ
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки «Метс де Гвайнабо»
Игроки БК «Лимож»
Игроки БК «Аль-Муттахед»
Игроки БК «Хапоэль» Эйлат
Игроки «Пиратас де Кебрадильяс»
Игроки «Каридурос де Фахардо»
Игроки БК «Метрополитан 92»
Игроки «Леонес де Понсе» (баскетбол)
Игроки БК «Солес де Мехикали»
Игроки «Брухос де Гуаяма»
Игроки «Атлетикос де Сан-Херман»
Игроки БК «Фетхие Беледиеспор»